Anan kan syfta på:

 Anan, Tokushima - stad i Tokushima prefektur, Japan
 Anan (tidskrift) - japansk tidskrift